O Sueño Libertador (Sonho Libertador) é uma frase em língua espanhola usada no sentido de vencer ou tentar vencer a competição futebolística Taça Libertadores da América. É muito usada pela mídia dos países de língua espanhola da América Latina. Assim, quando um clube é eliminado da competição, é dito que o time acordou do sonho libertador.

Ver também 
 Projeto Tóquio

Sueno libertador